Фридрихсхайн () — географическое название:

 Фридрихсхайн — район  Берлина в составе административного округа Фридрихсхайн-Кройцберг;
 Фридрихсхайн — парк в одноимённом районе Берлина.